Nessuno mi fermerà (Top Gun) – film del 1955 diretto da Ray Nazarro
 Top Gun – film del 1986 diretto da Tony Scott
 Top Gun – colonna sonora ufficiale dell'omonimo film
 Top Gun: Maverick – film del 2022 diretto da Joseph Kosinski, sequel di Top Gun
 United States Navy Fighter Weapons School – scuola per piloti della marina americana, comunemente nota come TOPGUN

Videogiochi
 Top Gun – videogioco del 1987 per diversi computer
 Top Gun – videogioco del 1987 per NES
 Top Gun: Guts & Glory – videogioco del 1993 per Game Boy
 Top Gun: Fire at Will! – videogioco del 1996 per PC e PlayStation
 Top Gun: Hornet's Nest – videogioco del 1998 per Windows
 Top Gun: Combat Zones – videogioco del 2001 per GameCube, PlayStation 2, Windows
 Top Gun: Firestorm – videogioco del 2001 per Game Boy Advance, Game Boy Color
 Top Gun: Hard Lock – videogioco per PlayStation 3, Windows, Xbox 360